Aizome (靛蓝 ou 藍染め) est le nom japonais de la teinture d'indigo.
C'est aussi un patronyme japonais porté par :
 Yumeko Aizome (1915-), une actrice japonaise ;
 Kyōko Aizome (1955-), une actrice japonaise de film érotique, chanteuse, réalisatrice de films pornographiques et écrivaine.

Voir aussi 

 Indigo, une couleur